Engels voor dapper

Films
Brave (1994), horend bij het gelijknamige album van the Marillion
The Brave, een film uit 1997 met Johnny Depp
Brave (2004), een Thaise film
Brave (2012), een film van Pixar Animation Studios

Muziek 
 The Braves, een Amerikaanse hiphopgroep
 Brave (Jamie O'Neal), een album van James O’Neal
 Brave (Jennifer Lopez)
 Brave (Kate Ceberano)
 Brave (Marillion)
 Brave (Nichole Nordeman)
 Brave (Idina Menzel)
 Brave (Kelis)

Overig 
Brave (computerspel)
 Brave (webbrowser)